Erebia simplex är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1915. Erebia simplex ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
simplex